Avast bezeichnet: 

 Avast Software s.r.o. bzw. Avast Plc., ein Hersteller von Sicherheitssoftware, siehe Avast
 Avast Antivirus, eine Software zum Schutz vor Computerviren
 Avast! Studios bzw. Avast! Recording Company, ein amerikanisches Tonstudio in Seattle, Washington
 Avast!, Handelsmarke eines (in der EU und in der Schweiz nicht zugelassenen) Unkrautvernichtungsmittels, siehe Fluridon